Ел Гавилансиљо има више значења:

 Ел Гавилансиљо, Марио Магаљон (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Гавилансиљо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику